Chandel (district), een district van de Indiase staat Manipur
 Chandel (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Chandel